Рубаный Мост (Кировоградская область) — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.
 Рубаный Мост (Черкасская область) — село в Лысянском районе Черкасской области Украины.